Muzeum Twierdzy Toruń –  jeden z siedmiu oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu. 

Zlokalizowane w dawnych Koszarach Bramy Chełmińskiej, zwanych także podwalnią Bastionu IV, wzniesionych w latach 1886–1888.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w centrum miasta, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23, w sąsiedztwie dworca autobusowego i WKU. Powierzchnia zabudowy budynku to nieco ponad 1700 m kw. Obiekt jest przykryty warstwą ziemi porośniętej zielenią. Na koronie nasypu przykrywającego obiekt znajdują się odtworzone dwa ceglane schrony.

Historia 

Początki adaptacji Koszar Bramy Chełmińskiej na potrzeby kulturalne sięgają roku 2007, kiedy ich ówczesny gospodarz, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, planował utworzyć w obiekcie pomieszczenia magazynowe dla toruńskich teatrów oraz sale prób dla zespołów muzycznych, jednak do realizacji tych planów nie doszło. W 2013 roku w budynku, także bez powodzenia, planowano otwarcie Inkubatora Kultury. Ostatecznie w 2015 roku władze miasta zdecydowały, że w dawnych koszarach powstanie muzeum poświęcone historii Twierdzy Toruń – jednego z najlepiej zachowanych zespołów fortyfikacji pierścieniowych w Europie. Jego adaptację na cele muzealne rozpoczęto w maju 2018 roku. Wiosną tego samego roku został również rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji w powstającym muzeum. Prace budowlane związane z adaptacją obiektu na potrzeby muzealne zakończono w grudniu 2019 roku, zaś tworzenie ekspozycji w wyremontowanych koszarach ukończono po kolejnych ośmiu miesiącach. Oficjalne otwarcie Muzeum planowano na listopad 2020 roku, jednak w związku z zamknięciem instytucji kultury ze względu na pandemię koronawirusa zostało ono przełożone na rok następny.   

Obiekt otwarto dla zwiedzających 5 lutego 2021 roku, zaś oficjalne otwarcie Muzeum Twierdzy Toruń miało miejsce 11 czerwca 2021 roku.  

Inwestycję finansowano ze środków Unii Europejskiej (14,4 mln zł), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu Torunia. Koszt adaptacji koszar Bramy Chełmińskiej na Muzeum Twierdzy Toruń wyniósł ogółem ok. 22 mln zł. Prace budowlane realizowała firma Fijałkowski i s-ka sp. z o.o.. Wykonanie wystawy stałej stworzonej na bazie koncepcji autorstwa Marcina Wichrowskiego i Muzeum Okręgowego w Toruniu, zrealizowała firma TRIAS AVI z Warszawy.

Koszary Bramy Chełmińskiej – siedziba Muzeum – są wpisane do Rejestru Zabytków (wpis nr A/1717 z 2017-03-02) i do gminnej ewidencji zabytków (nr 2131).

Ekspozycja

Wystawa stała 
Tematyka ekspozycji:
 rys historyczny fortyfikacji Torunia
 wpływ fortyfikacji na rozwój przestrzenny Torunia
 koncepcje fortyfikowania Torunia  
 sylwetki wybitnych fortyfikatorów
charakterystyka obiektów fortecznych Twierdzy Toruń  
 prezentacja sprzętu związanego z Twierdzą Toruń
 historia szkolnictwa wojskowego w garnizonie Toruń
 obóz jeniecki Stalag XXA

Nagrody i wyróżnienia 
 2021 - Animator Kultury Dziedzictwa Narodowego i Tradycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2021 - główna nagroda w kategorii "Adaptacja obiektów zabytkowych" w konkursie Zabytek Zadbany 2021

Zobacz też 
 Muzea w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Twierdza Toruń